Миладиновци (болг. Миладиновци) — название нескольких сёл в Болгарии.

 Миладиновци (Добричская область) 
 Миладиновци (Тырговиштская область) 
 Миладиновци (Ямболская область)